De term holocaust kan verwijzen naar:
 Holocaust (hoofdbetekenis), de systematische Jodenvervolging door de nazi's voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de vervolging op zigeuners (Roma en Sinti) wordt er toe gerekend. 
Holocaust in België
Holocaust in Nederland
 Holocaust (religie): een religieus vuuroffer (Oudheid)
 Holocaust (band): een Britse metalband uit 1977
 Holocaust (televisieserie): een Amerikaanse televisieserie uit 1978
 Holocaust kan ook meer algemeen verwijzen naar massale vernietiging of genocide

Zie verder:
 Holocaustmonument, Berlijn
 Holocaust Namenmonument, Amsterdam
 Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam
 Holocaustontkenning
 Lijst van Holocaustslachtoffers omgekomen gedurende de Holocaust
 NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies